Antanandava (Alaotra-Mangoro), plaats in Madagaskar
 Antanandava (Ambatondrazaka), plaats in Madagaskar